Tabur ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Tabur (* 2000), französischer Tennisspieler

Tabur ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Tabur (Ortschaft), türkische Ortschaft